Ши (Shi) — китайская фамилия.

 石 — «камень». (кор. — Сок.) (ср.: Петров).
 史 — летописец. (кор. Са — 사).
 施 — милостыня

Известные Ши 
 Китайцы 
 Ши Бо — древнекитайский мыслитель VIII века до н. э.
 Ши Вэйлян — тайваньский дирижёр и композитор. Отец композитора Ши Цзеюна.
 Ши Дакай — (, 1830—1863), видный деятель Тайпинского восстания в Китае.
 Ши Дэян — шаолиньский монах 31-го поколения, известный китайский мастер боевых искусств
 Ши Кьен — китайский актёр из Гонконга.
 Ши Лан — флотоводец, служивший династии Мин и маньчжурской империи Цин, который покорил Тайвань.
 Ши Лэ — из племени цзе, основатель государства Поздняя Чжао.
 Ши Миндэ — тайваньский политик и диссидент.
 Ши Миндэ (дипломат) — китайский дипломат, с августа 2012 года — Посол Китая в Германии.
 Ши Миюань: канцлер дин. Сун, доминировавший в правительстве императоров Нинцзуна и Лицзуна.
 Ши Найань (, 1296—1372) — автор-составитель китайского классического романа XV века «Речные заводи» (Шуй Ху Чжуань).
 Ши Пинмэй — китайская писательница, общественный деятель, одна из лидеров феминистского движения в Китае.
 Ши Пэйпу — китайский оперный певец и шпион.
 Ши Се — китайский чиновник, работавший в Цзяочжи на территории современного Вьетнама, в период владычества теми землями династией Хань и в эпоху Троецарствия.
 Ши Синъюй — гонконгская пловчиха, призёрка чемпионата Азии и Азиатских игр.
 Ши Суси — представитель 30-го поколения шаолиньских монахов школы чань, практик боевых искусств
 Ши Сюэчэн — буддийский монах, председатель Буддийской ассоциации Китая.
 Ши Сяотянь — китайский футболист, вратарь клуба Суперлиги Китая «Ляонин Хувин».
 Ши Тайфэн (род. 1956) — китайский политик, заведующий Отделом единого фронта ЦК КПК, член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая 20-го созыва.
 Ши Тинмао — китайская прыгунья в воду
 Ши Цзиннань — китайский шорт-трекист, призёр Олимпийских игр.
 Ши Цзиньсянь, Николай — католический епископ, член монашеского ордена августинцев, ординарий епархии Шанцю.
 Ши Цзунъюаньглава парткома КПК пров. Гуйчжоу в 2005—2010 годах, член ЦК КПК (2002—2012, кандидат с 1992 года).
 Ши Цзюу, 史久武 — секретарь райкома КПК Тайчжоу (Чжэцзян) с 2001 по 2002 год.
 Ши ЦзяньсюньВ настоящее время профессор Института экономики и управления Университета Тунцзи.
 
 Ши Чжэнли — китайский вирусолог в Уханьском институте вирусологии Академии наук Китая, исследовавшая вирусы летучих мышей во время пандемии коронавируса в 2019–2020 годах.
 Ши Шэнь (), Ши Шэнь-фу (). Древнекитайский астроном и астролог. Жил в 4 в. до н. э. Автор нескольких сочинений по астрономии.
 Ши Юэцзюнь — китайский серийный и массовый убийца, убивший за 5 дней 12 человек.
 Ши Ян — китайский пловец, чемпион Азиатских игр.
 Ши Яньмин — основатель храма Шаолинь в США.

 Корейцы 
 Са Джэ Хёк (, род. 1985) — южнокорейский тяжелоатлет. Олимпийский чемпион 2008 года.

См. также 
 Сто фамилий
 Ши